Schurti ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Schurti (* 1941), ehemaliger liechtensteinischer Autorennfahrer
 Pio Schurti (* 1964), liechtensteinischer Politiker